Hanka může být:
 Hana – (česká) domácká podoba ženského jména
Jméno osoby
 Hanka Kupfernagel – závodnice v cyklistice
 Hanka Krawcec – lužickosrbská výtvarnice
Příjmení
 Václav Hanka – český spisovatel a jazykovědec
 česká značka staršího pracího prostředku

Související články 
Hank – mužské rodné jméno
Hanke – německé příjmení